Щербино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена вблизи западного прибрежья озера Каратай, в 12 км к северу от города Невель.

Рядом с деревней проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург — Витебск — Киев.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 293 человека.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня была административным центром ныне упразднённой Щербинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)